Greger Larsson kan ha flera betydelser:
Gregorius Borastus
Greger Larson (född 1957), affärsman, tidigare VD för TV3, sambo med Maria Borelius